Blenker ist der Familienname folgender Personen:

 Elise Blenker (1824–1908), Frau des deutschen Offiziers und Revolutionärs Ludwig Blenker
 Ludwig Blenker (1812–1863), deutscher Militär, 1848er-Revolutionär und späterer US-amerikanischer General